Shadow Dancer (band)
 Shadow Dancer (film)
 Shadow Dancer (computerspel)